Ez a lista a Turbó Spuri című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek

Megjegyzések 

Televíziós sorozatok epizódlistái